Ostrov (eiland in veel Slavische talen) is de naam van meerdere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa:

 Ostrov (okres Karlsbad) – stad in okres Karlsbad
 Ostrov (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Ostrov (okres Příbram), gemeente in okres Příbram
 Ostrov (okres Havlíčkův Brod), gemeente in okres Havlíčkův Brod
 Ostrov (okres Chrudim), gemeente in okres Chrudim
 Ostrov (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Ostrov nad Oslavou, gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Ostrov u Bezdružic, gemeente in okres Plzeň-sever
 Ostrov u Lanškrouna in okres Ústí nad Orlicí
 Ostrov u Ledče nad Sázavou in okres
 Ostrov u Macochy, gemeente in okres Blansko
 Ostrov u Tisé, plaats in de gemeente Tisá, okres Ústí nad Labem
 Ostrov (Malšín), plaats in de gemeente Malšín, okres Český Krumlov

 Ostrov (Constanța), gemeente in district Constanța
 Ostrov (Tulcea), gemeente in district Tulcea

 Ostrov (oblast Pskov), stad in oblast Pskov

 Ostrov (okres Sobrance), gemeente in okres Sobrance
 Ostrov (okres Piešťany), gemeente in okres Piešťany

Zie ook:
 Ostrava, stad in Tsjechië
 Ostrów Wielkopolski, stad in Polen
 Ostroveni, gemeente in Roemenië